Högmora kan avse:

Högmora, Nacka kommun – en gård i Nacka kommun
Högmora Lilla – ett tidigare torp i Huddinge kommun
Myrängen-Högmora – ett bostadsområde  i Huddinge kommun
Högmora (kommundel) – en kommundel i Huddinge kommun